Courtland kan syfta på:

 Courtland, Alabama
 Courtland, Kalifornien
 Courtland, Kansas
 Courtland, Mississippi
 Courtland, Virginia